Arnulfinger ist der Name folgender Dynastien:
 Arnulfinger, Nachkommen des Hl. Arnulf von Metz, aus denen die Karolinger hervorgingen
 Arnulfinger, Nachkommen von Agilulf, erste bayerische Herzogsdynastie, siehe Agilolfinger
 Arnulfinger, Nachkommen des Bayernherzogs Arnulf „des Bösen“, siehe Luitpoldinger